Den Namen Grand Hotel Imperial tragen:
 Grand Hotel Imperial (Levico Terme), Hotel im Kurort Levico Terme in Italien
 Grand Hotel Imperial, Hotel auf der Insel Rab in Kroatien
 Grand Hotel Imperial (Fernsehserie), Fernsehserie von 2014 aus Italien 
 Pytloun Grand Hotel Imperial, Hotel in Liberec (Reichenbegr) in Tschechien